Warnking ist der Familienname von

 Franz Warnking (1905–1991), Bremer Bürgerschaftsabgeordneter (CDU)
 Rudolf Warnking